Sonora steht für:

 Sonora (Bundesstaat), einen mexikanischen Bundesstaat
 Sonora-Wüste, eine Wüste im Südwesten der USA und großen Teilen des mexikanischen Bundesstaates Sonora
 Sonora (Gattung), eine Gattung der Schlangen
 Sonora (Plattenlabel), ein Schallplattenlabel
 Sonora Pass, Gebirgspass in der Sierra Nevada, Kalifornien, USA
 Sonora Peak, Berg in der Sierra Nevada, Kalifornien, USA
 Río Sonora, Fluss in Mexiko
 Sonora Island, Insel der Discovery Islands, Kanada

Sonora ist der Name folgender Orte:

in Brasilien:
 Sonora (Mato Grosso do Sul), im Bundesstaat Mato Grosso do Sul

in Kanada:
 Sonora (Kanada), in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Sonora (Arizona)
 Sonora (Arkansas)
 Sonora (Kalifornien)
 Sonora (Kentucky)
 Sonora (Mississippi), im Chickasaw County
 Sonora (New York)
 Sonora (North Dakota), im Richland County
 Sonora (Ohio)
 Sonora (Texas)
 Sonora Junction, Kalifornien
 Sonora Town, Arizona

Soñora ist der Familienname folgender Personen:
 Joel Soñora (* 1996), argentinisch-amerikanischer Fußballspieler